Complete – album delle Veronicas del 2009
 Complete – album degli Smiths del 2011
Complete – album dei BtoB del 2015

Pagine correlate 
 Completo

Altri progetti